Иван Евстафьевич Ферзен (; 1739—1800) — российский военачальник (генерал от инфантерии), граф (1795).

Биография 
Сын статского советника барона Карла-Густава, принадлежит к лифляндской ветви древнего рода немецкого происхождения, известного, в числе прочего, своей шведской линией. К последней принадлежал его младший современник Ханс Аксель Ферзен (1755—1810), шведский (не путать с русским) граф, пытавшийся спасти семью короля Франции Людовика XVI. Правнук Вольмара Антона фон Шлиппенбаха.

Начал службу в артиллерии сержантом в 1760 году, в 1762 году был произведён в подпоручики.

В достаточно молодые годы, будучи подполковником, оказал выдающиеся отличия в турецкую войну 1769—1774 годов 2 июня 1770 года награждён орденом Св. Георгия 4-го класса:

2 октября 1775 года награждён орденом Св. Георгия 3-го класса:

В 1782 году произведен в чин бригадира. В 1784 году произведён в чин генерал-майора.

Участвовал в военных действиях против шведской армии в Финляндии (1790 год). В день заключения мира, 3 августа 1790 года награждён шпагой с алмазами и 5000 рублей. В 1791 году был произведён в чин генерал-поручика.

Участвовал в Русско-польской войне 1792 года, а затем в подавлении восстания Костюшко в 1794 году (Битва под Мацеёвицами, штурм Праги).

2 ноября 1794 года награждён орденом Св. Георгия 2-го класса:

В том же году он участвовал в знаменитом штурме и во взятии Праги (район Варшавы) А. В. Суворовым, который в своем донесении писал о Ферзене:

«Озараясь ещё свежей славой, разбитием главнаго бунтовщика Костюшки и взятием его в плен, совокупил он новые лавры; при всей слабости здоровья, бодрствуя духом, превозмогал он и труды, и опасности, и как распоряжением по своей части, так и мужеством подтвердил известную о нём репутацию».

Посланный преследовать отступавшаго к Кракову польского главнокомандующего Ваврженецкаго, Ферзен 7 ноября при деревне Радочине принудил его сложить оружие, за что именным Высочайшим указом от 1 января 1795 года, возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство.

Павел I, после недолговременной немилости, 24 декабря 1797 года назначил графа Ферзена директором Первого кадетского корпуса. 4 января 1798 года он был произведён в чин генерала от инфантерии, а 24 декабря вышел в отставку.

Поселившись в городе Дубно, граф Ферзен там и умер 16 июля 1800 года.

От брака с баронессой Магдалиной-Елизаветой Ребиндер имел сына — графа Карла-Густава (1779—1825), внук Павел Карлович Ферзен.

Награды 
 Орден Святого Георгия 2-й степени (09.11.1794)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (26.11.1775)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (27.07.1770)
 Орден Святого Александра Невского (28.06.1792)
 Орден Святой Анны (22.09.1786)
 Золотая шпага с алмазами (03.08.1790)

Примечания

Литература 
 Малиновский В. К. За поколение до Бородина — Иван Евстафьевич Ферзен // Новая жизнь: общественно-политическая газета Можайского района. № 70 (12794), 4 сентября 2010 г.

Ссылки 
 Граф Ферзен. Биография
 Ферзен Иван Евстафьевич

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-польской войны 1792 года
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Иван Евстафьевич